Diossido di molibdeno (ossido di molibdeno(IV))
Triossido di molibdeno (ossido di molibdeno(VI))